

Personnalité 
Berthe Morisot peut désigner :
 Berthe Morisot (1841-1895), une peintre française.

Œuvres 

 Berthe Morisot au bouquet de violettes, un tableau réalisé par le peintre Édouard Manet en 1872
 Berthe Morisot à l'éventail, un tableau réalisé par le peintre Édouard Manet en 1874
 Berthe Morisot, un téléfilm français réalisé par Caroline Champetier et diffusé pour la première fois le  sur France 3